Хмызовка — поселок в Алексеевском районе (городском округе, с 2018) Белгородской области, входит в состав Советского сельского поселения.

Описание 
Расположен в восточной части области, в 38 км к юго-востоку от районного центра, города Алексеевки. 

 Улицы и переулки

История 
В 1859 году - Бирюченского уезда «хутор владельческий Хмызов при речке Калитве», «по правую сторону большого почтового тракта от г. Бирюча до г. Острогожска» - 62 двора, 333 жителя (168 муж., 165 жен.).

Упоминается в Памятной книжке Воронежской губернии за 1887 год как "хуторъ Хмызовъ" Шелякинской волости Бирюченского уезда. Число жителей обоего пола — 718, число дворов — 103.

Примечания

Литература 
 Осыков Б. И. Села белгородские. Энциклопедическое издание/Белгород: Константа 2012.
 Кряженков А.Н. Вся алексеевская земля: энциклопедический словарь / науч. ред. А. Н. Акиньшин (Воронеж). - Белгород: Константа, 2015. - 451 с., ил.

Населённые пункты Алексеевского района (Белгородская область)